Wahlkreis 11 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 11
 Landtagswahlkreis 11
 Reichstagswahlkreis 11